Zawody pucharu świata w biathlonie w Le Grand-Bornand były trzecimi w sezonie 2017/2018 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 14-17 grudnia. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegach ze startu masowego.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Start masowy mężczyzn

Start masowy kobiet

Bibliografia 
 
 
 

2017 we Francji
Puchar Świata w biathlonie 2017/2018
Biathlon we Francji